Stützel ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Stützel (1806–nach 1862), deutscher Holzschnitzer und Bildhauer
 Franz Stützel (1862–1934), Malermeister, Speyrer Ehrenbürgermeister, Bruder von Karl Stützel
 Karl Stützel (1872–1944), deutscher Politiker der Bayerischen Volkspartei (BVP)
 Simon Stützel (* 1986), deutscher Leichtathlet
 Thomas Stützel (* 1954), deutscher Biologe und Hochschulprofessor
 Wolfgang Stützel (1925–1987), deutscher Ökonom, begründete die volkswirtschaftliche Saldenmechanik